David Baird, Jr.  az Amerikai Egyesült Államok szenátora (New Jersey, 1929–1930).

Élete

Források

További információk

Kapcsolódó szócikkek
 Az Amerikai Egyesült Államok korábbi szenátorainak listája

New Jersey állam szenátorai
Camdeniek
1881-ben született személyek
1955-ben elhunyt személyek
Bottal létrehozott amerikai szenátor cikkek
Az amerikai Republikánus Párt szenátorai
Amerikai üzletemberek